Магни́тный резона́нс — собирательное название ряда физических процессов:

 Протонный магнитный резонанс — аналитический метод в органической химии, использующийся для определения структуры молекул.
 Циклотронный резонанс — явление поглощения или отражения электромагнитных волн проводниками, помещёнными в постоянное магнитное поле, на частотах равных или кратных циклотронной частоте носителей заряда.
 Ферромагнитный резонанс — возбуждение во всём объёме образца колебаний однородной прецессии вектора намагниченности, вызываемых магнитным СВЧ-полем, перпендикулярным постоянному намагничивающему полю.
 Электронный парамагнитный резонанс — резонансное поглощение электромагнитного излучения неспаренными электронами.
 Ядерный квадрупольный резонанс — резонансное поглощение радиоволн, обусловленное квантовыми переходами ядер между энергетическими состояниями с различной ориентацией электрического квадрупольного момента ядра в связи с наличием градиентов электрического поля в кристаллах.
 Ядерный магнитный резонанс — резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, на частоте ν (называемой частотой ЯМР), обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер.